Фамилия:

 Новопашенный, Борис Владимирович (1891—1975) — советский астроном-астрометрист.
 Новопашенный, Пётр Алексеевич (1881—1950) — русский военно-морской деятель, капитан 1-го ранга.